

Geografia

Francia 
 Saint-Sulpice-des-Landes – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Saint-Sulpice-des-Landes – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)

Pagine correlate 
 Saint-Sulpice – pagina di disambiguazione